L'antagonisme est une situation dans laquelle deux phénomènes ou leurs conséquences s'opposent dans leurs effets. L'idée d'antagonisme est opposée à celle de synergie, dans laquelle divers phénomènes conjuguent leurs effets.

Sciences et techniques 
 Antagonisme : action d'un organisme vivant qui contrarie l'activité d'un agent pathogène des plantes.
 Antagonisme, en toxicologie, phénomène physiotoxicologique par lequel l'exposition simultanée d'un organisme à deux substances toxiques différentes se traduit par une neutralisation — ou tout du moins une atténuation — de la nocivité de l'une ou des deux substances concernées.
 En sociologie, dans les théories de lutte des classes, un antagonisme social est le phénomène par lequel deux classes sociales viennent à s'opposer en raison de leurs intérêts divergents.

Littérature 
 En littérature, un antagoniste est une personne, ou un groupe de personnes qui s'opposent au(x) personnage(s) principal (principaux), les protagonistes.